Матюшин Валерій Павлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матюшин Геральд Миколайович (14 листопада 1927, Уфа — 2000) — російський вчений-археолог, директор Інституту людини
 Матюшин Михайло Васильович (1861, Нижній Новгород — 14 жовтня 1934, Ленінград) — російський художник, музикант, теоретик мистецтва, один з лідерів російського авангарду першої половини 20 ст.

Див. також 
 Матюшкін
 Матюша

Російські прізвища